Project Fame est une émission de télé-réalité musicale panafricaine, diffusée de juin à juillet 2004.

L'émission est l'adaptation africaine de Star Academy.

Résultat final 

Afrique